Koninklijke Verbroedering Boutersem is een voormalige Belgische voetbalclub uit Boutersem en voetbalde in zijn laatste seizoen 2017/18 in de Derde provinciale van Brabant. De club is opgericht in 1947 en is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 4839. De ploeg voetbalde op voetbalveld gelegen in de Boststraat in Boutersem en had rood en wit als clubkleuren. In 2018 fusioneerde de club met het nabijgelegen Sporting Roosbeek-Neervelp dat een fusie was tussen VC Jong Neervelp en Sporting Roosbeek. In de jeugd werd er besloten samen te werken met Racing Butsel.

Geschiedenis 
Verbroedering Boutersem werd opgericht in 1947, de ploeg startte in de derde provinciale. Maar in de jaren 1950 voetbalde het 5 seizoenen in tweede. Ze speelde nadien vooral in de vierde provinciale van Brabant maar Verbroedering Boutersem sloeg er toch in om tijdens de eeuwwisseling te promoveren naar het derde provinciale niveau. In 2017 degradeerde de ploeg opnieuw naar vierde maar de spelers konden er na 1 seizoen opnieuw de promotie vieren. Het daaropvolgende seizoen in derde provinciale bleek uiteindelijk ook het laatste te worden voor de mannen van Baatsem. Ze gingen in 2018 de fusie aan met Sporting Roosbeek-Neervelp dat toen al een fusie tussen VC Jong Neervelp en Sporting Roosbeek was. Ook in de jeugd gingen ze samenwerken met Racing Butsel.

De terreinen 
Op de terreinen in de Boststraat in Boutersem wordt sinds 2018 niet meer gevoetbald. De kantine, sponsorborden, doelen, dug-outs en staantribune zijn nog altijd aanwezig op de plaats waar nu een paardenclub gevestigd is.

Boutersem United 
Uit de fusie tussen Koninklijke Verbroedering Boutersem en Sporting Roosbeek-Neervelp is een nieuwe voetbalclub ontstaan. Boutersem United voetbalt sinds het seizoen 2019/20 in de derde provinciale van Brabant. Het hoofdterrein is een gloednieuw kunstgrasveld gevestigd aan de Kerkomsesteenweg in Boutersem, het tweede terrein is het voormalige terrein van Sporting Roosbeek in Roosbeek. Naast de terreinen van Verbroedering Boutersem wordt ook het voormalige veld van VC Jong Neervelp niet meer gebruikt.

Resultaten 

Boutersem
Sport in Boutersem
Sportvereniging in Vlaams-Brabant